Oberwiesbach ist ein geographischer Name:
 Oberwiesbach (Neumarkt-Sankt Veit), Pfarrdorf der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberwiesbach (Steinlach) – zwei Zuflüsse der Steinlach bei Dußlingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Oberwiesbach oder Wiesbach (Steinlach), rechter Zufluss zwischen der Nehrener Mühle, Gemeinde Nehren und Dußlingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Oberwiesbach (Steinlach), rechter Zufluss in Dußlingen; abgetrenntem altem Unterlauf des vorigen

Siehe auch:
 Oberwiesgraben, linker Zufluss des Mühlbachs (zur Lehn) nahe Dornholzhausen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wiesbach